Cristian Ledesma ist der Name folgender Personen:

* Cristian Daniel Ledesma (* 1982), argentinischer Fußballspieler
 Cristian Raúl Ledesma (* 1978), argentinischer Fußballspieler